Жовнинська битва (1638) — битва українських повстанців на чолі з Яковом Острянином та Дмитром Гунею проти урядового шляхетського війська під час повстання Острянина 1638 року.
 Жовнинська битва (1662) — битва між українськими та російськими військами, що відбулася 1 квітня 1662 року.